Esistono più comuni francesi con questo nome

Montaut – Ariège
Montaut – Dordogna
Montaut – Alta Garonna
Montaut – Gers
Montaut – Landes
Montaut – Lot e Garonna
Montaut – Pirenei Atlantici